Teichmann, Teichman, Tajchmann, Tajchman:

 Fryderyk Jakub Teichmann (1789, Szczepanowice – 1839, Warszawa) – działacz oświatowy, pastor ewangelicko-reformowany
 Ludwik Karol Teichmann(-Stawiarski) (1823, Lublin – 1895) – polski lekarz anatom
 Richard Teichmann (1868, Lehnitzsch – 1925, Berlin) – czołowy niemiecki szachista
 Eufemia Teichmann (* 1939) – polska ekonomistka, wykładowczyni i dyplomatka
 Axel Teichmann (* 1979, Ebersdorf) – niemiecki biegacz narciarski

Tajchman 
 Jan Juliusz Tajchman (* 1929, Krośniewice) – polski architekt